Vladimirescu:
 Tudor Vladimirescu
 Wanda Sachelarie-Vladimirescu (n. 1916  d. 2008), pictoriță și graficiană română

 Toponime
 Vladimirescu, Arad (Glogovăț, , ), o comună suburbană a municipiului Arad

Vezi și 
 Tudor Vladimirescu (dezambiguizare)
 Vladimirești
 Mănăstirea Vladimirești

Nume de familie românești
Toponime românești